Carretas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Carretas, Veracruz, Paso de Ovejas, 
 Carretas, Zacatecas, Jiménez del Teul, 
 Carretas, Jalisco, Ayotlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar